Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 196001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 września 2002 do 27 października 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

196001-196100

196101-196200

196201-196300

196301-196400

196401-196500

196501-196600

196601-196700

196701-196800

196801-196900

196901-197000

Przypisy 

Lista planetoid 196001-197000